Hyperodapedon — рід примітивних архозаврів вимерлого ряду ринхозаврів (Rhynchosauria), що існував у пізньому тріасі (231—208 млн років тому). Численні викопні рештки тварини знайдені в Аргентині, Бразилії, США, Канаді, Великій Британії, Індії, Танзанії та Зімбабве. Всі ці місця у тріасі були частиною континенту Пангея. Це була травоїдна тварина, що використовувала дзьобоподібну премаксилу та задні кінцівки, щоб викопувати рослини в сухій землі.

Опис 
Hyperodapedon володів кремезним тілом близько 1,3 м завдовжки. У верхній щелепі на кожній стороні розташовувалося кілька рядів зубів і один ряд — на нижній, що дозволяло мати значну силою для розрізання їжі.

Види 

 Види, що раніше відносились до роду Scaphonyx.

Примітки 

Ринхозаври
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1859